Ibervillea är ett släkte av gurkväxter. Ibervillea ingår i familjen gurkväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gurkväxter
Ibervillea